KLHL40 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 621 амінокислот, а молекулярна маса — 69 257.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки